Calmar ist der Name folgender Orte:

 Calmar (Alberta), Stadt in Alberta, Kanada
 Calmar (Iowa), Stadt im Winneshiek County, Iowa, USA